Преброяването на населението в България през 2001 г. е проведено на 1 март, от Националният статистически институт (НСИ).

Резултати

Пол 
Численост и съотношение на населението по пол, по области:

Етнически състав 

Численост на етническите групи по области:

Роден език 
Численост и дял на населението по роден език, по области:

Вероизповедание 
Численост и дял на населението по вероизповедание, по области:

Домакинства и семейства 
Семейства по вид на семейството, местоживеене и брой на децата в семейството:

Вижте също 
 Население на България

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в България
2001 година в България